Виктор Мольехо Карпинтеро (; 21 января 2001, Ла-Вилья-де-Дон-Фадрике, Испания) — испанский футболист, вингер клуба «Атлетико Мадрид», выступающий на правах аренды за клуб « Реал Сарагоса».

Клубная карьера 
Мольехо — воспитанник столичного «Атлетико Мадрид». В 2018 году для получения игровой практики Виктор начал выступать за дублирующий состав. 19 января 2019 года в матче против «Уэски» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Тома Лемара.

3 Сентября 2019 года перешёл на один сезон в «Депортиво» на правах аренды. 19 Сентября забил свой первый гол за Депортиво Ла-Корунья в ворота Нумансии(3:3)

5 октября 2020 перешёл в «Хетафе» на правах годичной аренды. Дебютировал в матче против Барселоны (1:0)

Международная карьера 
В 2017 года в составе юношеской сборной Испании Мольехо принял участие в юношеского чемпионата Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии и Нидерландов.

Достижения
Сборная Испании

 Чемпион Европы (до 19 лет): 2019

Примечания 

Футболисты Испании
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»